Batson Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Batson Lake (Alabama), im Jefferson County
 Batson Lake (Minnesota), im Itasca County